

Аникінці — присілок, Мулінське сільське поселення, Нагорський район, Кіровська область
 Аникінці — присілок, Чеглаківське сільське поселення, Нагорський район, Кіровська область
 Аникінці — присілок, Омутнінський район, Кіровська область